Ла Естакада има више значења:

 Ла Естакада (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Естакада (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естакада (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естакада (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Естакада (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естакада (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естакада, Круз дел Милагро (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Естакада (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Естакада (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Естакада (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Естакада (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Естакада (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику